Центрифуга — механічний пристрій, в якому швидке обертання використовується для розділу частинок суміші за масою.
 «Центрифуга» — одне з найзначніших футуристичних угруповань у Росії, членами якого були М. Асєєв, Б. Пастернак, С. Бобров та ін.